Priolo kann stehen für
 den Ort Priolo Gargallo auf Sizilien 
 den assoziierten petrochemischen Komplex Augusta-Priolo